Mobutu Sese Seko (1930-1997), né Joseph-Désiré Mobutu, homme politique zaïrois, président de la République du Zaïre de 1965 à 1997
 Mobutu Nzanga (1970-), né François-Joseph Mobutu, fils du précédent, homme politique kino-congolais
 Commune de Mobutu, commune de Bandundu.